TV-huset kan syfta på:

 TV-huset, Stockholm – en byggnad i Stockholm som hyser Sveriges Television
 TV-huset i Göteborg – en byggnad vid Lindholmsallén, se Kanalhuset
 TV-huset (TV-program) –  ett program på ZTV och SVT
 TV-huset (bok) – en roman skriven av Sofia Karlsson